Skoczylas – polskie nazwisko, w Polsce nosi je ponad 11 tys. osób

Osoby noszące to nazwisko:
 Adam Skoczylas (1929-1966) – taternik, alpinista, himalaista, pisarz, twórca literatury górskiej, mąż Anny
 Adam Skoczylas (ur. 1925 r.) – polski inżynier chemik
 Andrzej Skoczylas – polski prawnik, profesor, związany z UAM w Poznaniu
 Anna Skoczylas (ur. 1928) – polska pisarka, poetka, fotografik, taterniczka i alpinistka, żona Adama.
 Edmund Skoczylas (ur. 1932) – polityk w PRL
 Ewelina Skoczylas (ur. 1991) – polska lekkoatletka
 Jan Skoczylas (ur. 1951) – polski jeździec
 Janusz Skoczylas (ur. 1948) – geolog i archeolog, profesor, pionier archeometrii w Polsce
 Jerzy Skoczylas (ur. 1954) – polski dziennikarz oraz autor książek.
 Jerzy Skoczylas (ur. 9 lipca 1948) – polski satyryk, członek Kabaretu Elita
 Marcin Skoczylas (ur. 1983) – polski piłkarz ręczny
 Stefan Skoczylas (1918-1945) – polski wydawca, żołnierz Batalionów Chłopskich
 Władysław Skoczylas (4 kwietnia 1883-8 kwietnia 1934) – polski malarz, grafik i rzeźbiarz.
 Włodzimierz Skoczylas (7 maja 1923-29 września 1993) – polski aktor
 Zbigniew Skoczylas (1928 - 2015) – polski wojskowy, taternik, alpinista

Przypisy 

Polskie nazwiska